Mistrzostwa Polski w Szachach 1990 – turnieje szachowe, rozegrane w 1990 r. w Warszawie (mężczyźni) i Koninie (kobiety), mające na celu wyłonienie 47. mistrza Polski mężczyzn oraz 42. mistrzynię Polski kobiet. Oba turnieje rozegrano systemem kołowym z udziałem 16 zawodników i 16 zawodniczek. 

Złote medale zdobyli: Włodzimierz Schmidt (6. raz w karierze) i Bożena Sikora-Giżyńska (1. raz w karierze).

Wyniki 47. Mistrzostw Polski 
Warszawa, 14 – 26 marca 1990

Dogrywka 
Warszawa, 22 – 27 kwietnia 1990, system dwukołowy

Wyniki 42. Mistrzostw Polski Kobiet 
Konin, 13 – 29 marca 1990

Zobacz też 
 Mistrzostwa Polski w szachach

Bibliografia 
 
 
 POL-ch 47th, Warsaw 1990 
 POL-ch (Women), Konin 1990 
 ChessBase Megabase 2010

Indywidualne mistrzostwa Polski w szachach
1990 w polskim sporcie
Zawody sportowe w Warszawie
Sport w Koninie